2, het jaartal
 2 (getal), een getal 
 Twee (roeiboot), roeiboot voor twee personen